Принцесса Элеонора Фабиола Виктория Анна Мария Бельгийская (род. 16 апреля 2008, Андерлехт) — принцесса Бельгийская, младший ребёнок и дочь короля Бельгии Филиппа и его супруги Матильды, внучка Альберта II. Занимает четвёртое место в наследовании трона Бельгии.

Ранняя биография и происхождение 
Принцесса родилась утром в 4:50 16 апреля 2008 года. Она стала младшим ребёнком в семье наследного принца Бельгии Филиппа, герцога Брабантского и его супруги Матильды, урождённой д`Удекем д`Акоз. Её вес при рождении составил 3,2 кг, рост — 50 см. Принцесса была крещена 14 июня 2008 года в часовне замка Киргнон кардиналом Годфридом Даннеелсом, архиепископом Мехелена-Брюсселя. Её крёстными стали наследная принцесса Швеции Виктория, принцесса Клэр Бельгийская и граф Себастьян фон Вестфален цу Фюрстенберг. Её было дано пять имен:
 Элеонора — традиционное бельгийское имя.
 Фабиола — дано в честь королевы Бельгии Фабиолы.
 Виктория — в честь кронпринцессы Шведской Виктории.
 Анна — в честь бабушки со стороны матери, графини Анны Коморовской.
 Мария — в честь Святой Марии.
Принцесса занимает четвёртое место в наследовании трона Бельгии вслед за своими старшими сестрой и братьями: Елизаветой (род. 2001), Габриэлем (род. 2003) и Эммануэлем (род. 2005).

Отец Элеоноры происходит из Саксен-Кобург-Готской династии. Эта династия связала себя родственными узами с такими европейскими домами, как Орлеанский, баварскими Виттельсбахами, шведскими Бернадотами, австрийскими Габсбургами. Её мать Матильда, урождённая Матильда Мария Кристина Жислейн д’Удекем д’Акоз, дочь графа Патрика Анри д’Удекем д’Акоз и польской дворянки графини Анны Коморовской. Через свою бабушку Анну принцесса связана родством с известнейшими польским семьями, такими как Радзивиллы, Чарторыйские, Замойские, Тышкевичи, королевской династией Литвы Ягеллонами и многими русскими дворянскими родами.

Образование 
Посещала колледж святого Жана Берхманса и начальную школу голландского языка в Брюсселе.

В 2020 году поступила в Колледж Хайлиг Харт.

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Сайт Бельгийского королевского дома

Принцессы Бельгии
принцессы Саксен-Кобург-Готские
Королевские дети